Теодо́р Фонтане (; 30 грудня 1819, Нойруппін — 20 вересня 1898, Берлін) — професійний аптекар і видатний німецький письменник, представник поетичного реалізму.

Життя і творчість 

Теодор Фонтане — нащадок французьких гугенотів. Літературну діяльність почав у кінці 1830-х років віршами. Перу Фонтане належать численні драми, вірші, біографії, історичні оповіді, критичні й публіцистичні статті, зокрема «Перед бурею» (Vor dem Sturm), «Ґрета Мінде» (Grete Minde, 1880), повість «Грішниця» (L'Adultera, 1882), повість «Шах фон Вутенов» (Schach von Wuthenow, 1883), «Граф Петефі» (Graf Petöfy, 1884), «Сесіль» (Cecile, 1887), роман «Еффі Бріст» (Effi Briest, 1895), балет Віолети Дінеску, 1998; опера Гельмута Ерінга та Ірис тер Шіпгорст, 2000), «Штехлін» (Der Stechlin, роман опублікований посмертно в 1899 р.).

Будучи в мимовільній еміграції після революційних подій у Німеччині, 1858 році під час поїздки по Шотландії Фонтане зміг побачити, що жителі цього краю, так поетично оспіваного шанованим ним Вальтером Скоттом, живуть уже не легендами. Він виявив, що їх цікавить нове, сучасне. Саме тоді почав формуватися погляд Фонтане на історію як на нерозривне поєднання минулого і сьогодення. Прикладом тут може слугувати роман «Шах фон Вутенов», дія в якому віднесена на кілька десятків років у минуле, але читач при цьому розуміє, що таке заглиблення в історію служить лише підставою для бесіди про сьогодення.

Фонтане створював свій тип роману в епоху грюндерства, і паралелі між десятиліттями (що стосуються заснування держави) легко проглядалися. Особливу увагу слід звернути на його цикл «берлінських романів», принципово орієнтованих на зображення проблем сучасності. До цього циклу належать романи «Невірна дружина», «Шах фон Вутен», «Сесілія», «Перехресні роздоріжжя», «Стіна», «Пані Женні Трайбель».

Принцип такого «наближення» до цього виразно проглядався у всьому західноєвропейському романі. На нього почасти орієнтувався Фонтане, коли висловлювався про завдання «сучасного роману» («Zeitroman»). Роман, на його думку, «повинен бути картиною часу, до якого ми самі належимо, принаймні відображенням періоду життя, біля кордонів якого ми вже стояли або ж про який нам розповідали ще наші батьки».

8 листопада 1894 р. Теодору Фонтане надано звання доктора Гонорис кауза на філософському факультеті Гумбольдтського університету Берліна (на той час Friedrich-Wilhelm-Universität).

Розширений список його робіт знаходиться в Wikisource: Theodor Fontane.

Твори

Романи, новели, інша проза 
 

 1860: Aus England (Studien und Briefe über Londoner Theater, Kunst und Presse)
 1860: Jenseit des Tweed (Bilder und Briefe aus Schottland)
 1862–82: Wanderungen durch die Mark Brandenburg (siehe auch: Fontanewanderwege)
 Band 1: Die Grafschaft Ruppin
 Band 2: Das Oderland
 Band 3: Havelland
 Band 4: Spreeland
 1866: Der Schleswig-Holsteinsche Krieg im Jahre 1864
 1871: Kriegsgefangen. Erlebtes 1870
 1873: Der Krieg gegen Frankreich 1870–71 (Kriegsbericht, erschienen in zwei Teilen)
 1878: Vor dem Sturm (Roman)
 1880: Grete Minde (Novelle nach einer altmärkischen Chronik)
 1881: Ellernklipp (Nach einem Harzer Kirchenbuch)
 1882: L'Adultera (Novelle)
 1883: Schach von Wuthenow. Erzählung aus der Zeit des Regiments Gensdarmes
 1884: Graf Petöfy (Roman)
 1885: Christian Friedrich Scherenberg und das litterarische Berlin von 1840 bis 1860 (siehe auch Christian Friedrich Scherenberg)
 1885: Unterm Birnbaum
 1887: Cécile (Roman)
 1888: Irrungen, Wirrungen (Roman)
 1889: Fünf Schlösser
 1890: Stine (Roman)
 1891: Quitt (Roman)
 1892: Unwiederbringlich (Roman)
 1893: Frau Jenny Treibel oder «Wo sich Herz zum Herzen find't» (Roman)
 1894: Meine Kinderjahre (Autobiographischer Roman)
 1896: Effi Briest (Roman)
 1896: Die Poggenpuhls (Roman)
 1898: Von Zwanzig bis Dreißig (Autobiographisches)
 1899: Der Stechlin (Roman)
 1906: Mathilde Möhring (unvollendet, postum veröffentlicht)

Балади і поеми 
Фонтане написав близько 250 поем, в тому числі балади і притчі. Зокрема:

 Archibald Douglas (1854)
 Die zwei Raben (1855)
 Das Trauerspiel von Afghanistan (1859)
 Gorm Grymme (1864)
 Die Brück’ am Tay (1880)
 John Maynard (1885)
 Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland (1889)

Листи 
 Der Briefwechsel von Theodor Fontane und Paul Heyse 1850—1897. Hrsg. v. Erich Petzet. Weltgeist-Bücher, Berlin 1929
 Briefe an Georg Friedlaender. Hrsg. u. erl. v. Kurt Schreinert. Quelle & Meyer, Heidelberg 1954
 Briefe. Hrsg. v. Kurt Schreinert. Zu Ende geführt u. m. einem Nachw. versehen von Charlotte Jolles (Band 1: An den Vater, die Mutter und die Frau; Band 2: An die Tochter und an die Schwester; Band 3: An Mathilde von Rohr; Band 4: An Karl und Emilie Zöllner und andere Freunde. Propyläen, Berlin 1968—1971
 Briefe an Julius Rodenberg. Eine Dokumentation. Hrsg. von Hans-Heinrich Reuter. Aufbau, Berlin und Weimar 1969
 Der Briefwechsel zwischen Theodor Fontane und Paul Heyse. Hrsg. von Gotthard Erler. Aufbau, Berlin und Weimar 1972
 Mete Fontane: Briefe an die Eltern 1880—1882. Hrsg. und erl. von Edgar R. Rosen. 1974
 Briefe, Bd. 1–5 (Bd. 5: Register). Hrsg. von Helmuth Nürnberger u.a., Hanser, München 1976—1988. Auch als: Briefe, Bd. I—IV. Frankfurt a. M. / Ullstein, Berlin 1987. (Ullstein Buch 4549–4552), ISBN 3-548-04552-9 [satzspiegelidentisch mit der Hanser-Ausg.]
 Theodor Fontane: Jenseits von Havel und Spree. Reisebriefe. Hrsg. von Gotthard Erler. Rütten & Loening, Berlin 1984
 Die Fontanes und die Merckels. Ein Familienbriefwechsel 1850—1870. Hrsg. von Gotthard Erler. 2 Bde. Aufbau, Berlin und Weimar 1987
 Theodor Fontanes Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsohn. Hrsg. von Christa Schultze. Aufbau, Berlin und Weimar 1988
 Theodor Fontane: Briefe an Georg Friedlaender. Aufgrund der Edition von Kurt Schreinert u. der Handschriften neu hrsg. u. mit einem Nachw. vers. von Walter Hettche. Mit einem Essay von Thomas Mann. Insel, Frankfurt am Main 1994 (insel taschenbuch 1565, ISBN 3-458-33265-0
 Theodor Fontane und Martha Fontane — Ein Familienbriefnetz. Hrsg. von Regina Dieterle. de Gruyter, Berlin und New York 2002, Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft, Bd. 4, ISBN 3-11-015881-7
 Theodor Fontane und Bernhard von Lepel. Der Briefwechsel. Kritische Ausgabe. Bd. 1–2. Hrsg. von Gabriele Radecke. de Gruyter, Berlin und New York 2006, Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft, Bd. 5, ISBN 3-11-016354-3
 Theodor Storm — Theodor Fontane. Briefwechsel. Krit. Ausgabe. Hrsg. von Gabriele Radecke. Erich Schmidt, Berlin 2011, ISBN 978-3-503-12280-6

Щоденники 
 Tagebücher: Bd. 1: 1852, 1855—1858, hrsg. von Charlotte Jolles unter Mitarbeit von Rudolf Muhs; Bd. 2: 1866—1882, 1884—1898, hrsg. von Gotthard Erler unter Mitarbeit von Therese Erler, Aufbau-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-351-03100-9

Твори в інтернеті 
 Werke von Theodor von Fontane im Deutschen Textarchiv («Gedichte» (1851); «Wanderungen durch die Mark Brandenburg» (Bde. 1-4, 1862—1882); «Irrungen, Wirrungen» (1883); «Schach von Wuthenow» (1888))
 Gemischte Gesellschaft — Lexikalisches Verzeichnis mit Fundstellen der Figuren in Romanen und Erzählungen bei Theodor Fontane und Thomas Mann
 «Die Poggenpuhls», «Effi Briest» und «Unterm Birnbaum» im DigBib.Org-Projekt
 «Meine Kinderjahre» (1894)
 «Gedichte» (1851)
 «Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848» (1853)

Екранізація творів 
 1939 — Der Schritt vom Wege (nach Effi Briest), Regie: Gustaf Gründgens
 1945 — Mathilde Möhring, Regie: Rolf Hansen
 1955 — Rosen im Herbst (nach Effi Briest), Regie: Rudolf Jugert (mit Ruth Leuwerik als Effi Briest)
 1968 — Unwiederbringlich, Regie: Falk Harnack (mit Lothar Blumhagen, Hans Timmermann und Lil Dagover)
 1968 — Mathilde Möhring, Fernsehfilm, Regie: Claus Peter Witt (s/w)
 1970 — Effi Briest (mit Angelica Domröse als Effi Briest)
 1973 — Unterm Birnbaum (mit Angelica Domröse als Ursula Hradschek)
 1974 — Fontane Effi Briest Regie: Rainer Werner Fassbinder (mit Hanna Schygulla als Effi Briest)
 1975 — Der Stechlin (mit Arno Assmann)
 1975 — Frau Jenny Treibel (mit Gisela May als Jenny Treibel)
 1977 — Grete Minde (mit Katerina Jacob als Grete Minde sowie Hans Christian Blech, Hannelore Elsner und Siemen Rühaak)
 1979 — Stine, Regie: Thomas Langhoff
 1981 — Frau Jenny Treibel (mit Maria Schell als Jenny Treibel)
 1982 — Melanie van der Straaten, Regie: Thomas Langhoff
 1983 — Mathilde Möhring, Fernsehfilm, Regie: Karin Hercher
 1984 — Vor dem Sturm, sechsteilige NDR-Fernsehfilmserie, Regie: Franz Peter Wirth (mit Rolf Becker und Daniel Lüönd)
 1986 — Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Regie: Eberhard Itzenplitz (mit Klaus Schwarzkopf als Erzähler)
 1998 — Herztöne. Theodor Fontane und die Frauen in seinen Romanen, Fernsehfilm, Buch und Regie: Vera Botterbusch
 2009 — Effi Briest, Regie: Hermine Huntgeburth (mit Julia Jentsch und Sebastian Koch)

Видання, перекладені українською

Видання, перекладені російською 
 Эффи Брист. М.: Гослитиздат, 1960
 Шах фон Вутенов. Пути-Перепутья. Госпожа Женни Трайбель. М.: Художественная литература, 1971
 Пути-перепутья. Госпожа Женни Трайбель, или Сердце сердцу весть подает. М.: Терра-Книжный клуб, 2003

Див. також 
 8667 Фонтане — астероїд, названий на честь письменника.

Література і джерела 
 Манн Т. Старик Фонтане// Он же. Собрание сочинений в 10-ти т. Т.9. М.: Гослитиздат, 1960, с.422-450
 Волков Е. М. Роман Т.Фонтане «Эффи Брист». М.: Высшая школа, 1979
 Теодор Фонтане в переводе Д. Щедровицкого
 Wolfgang Rasch: Theodor Fontane Bibliographie. Werk und Forschung. 3 Bde. In Verbindung mit d. Humboldt-Universität u. d. Theodor-Fontane-Archiv Potsdam hrsg. von Ernst Osterkamp u. Hanna Delf von Wolzogen, de Gruyter, Berlin, New York 2006, 2747 S. ISBN 3-11-018456-7.
 Roland Berbig: Theodor Fontane Chronik. 5 Bde. de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-018910-0.
 Fontane Blätter. Halbjahresschrift, begründet 1965. Im Auftrag des Theodor-Fontane-Archivs und der Theodor Fontane Gesellschaft e.V. hg. [seit 1965 wechselnde Hg.] 
 Bernd W. Seiler: Fontanes Berlin — Die Hauptstadt in seinen Romanen. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2010, ISBN 978-3-942476-00-3.
 Roland Berbig (Hg.): Fontane als Biograph. de Gruyter, Berlin, New York 2010 (Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft. 7), ISBN 978-3-11-022478-8.
 Hellmut Hannes: Auf den Spuren Theodor Fontanes in Swinemünde. Ein Stadtrundgang durch Swinoujscie. Thomas Helms, Schwerin 2009, ISBN 978-3-940207-24-1.
 Manfred Horlitz: Theodor Fontanes Vorfahren. Neu erschlossene Dokumente — überraschende Entdeckungen. Stapp, Berlin 2009, ISBN 978-3-87776-270-7.
 Elsbeth Vahlefeld: Theodor Fontane in Pommern und in den östlichen Provinzen Preußens. Schwerin: Thomas Helms, 2008. ISBN 978-3-935749-72-5
 Ursula Amrein, Regina Dieterle (Hg.): Gottfried Keller und Theodor Fontane. Vom Realismus zur Moderne. Berlin, New York: de Gruyter, 2008. (Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft. 6). ISBN 978-3-11-019647-4
 Helmuth Nürnberger, Dietmar Storch: Fontane-Lexikon. Namen — Stoffe — Zeitgeschichte. München 2007. ISBN 978-3-446-20841-4
 Bettina Plett (Hg.): Theodor Fontane. In: Neue Wege der Forschung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007. ISBN 978-3-534-18647-1
 Paul Irving Anderson: Der versteckte Fontane und wie man ihn findet. Hirzel Verlag, Stuttgart 2006. ISBN 978-3-7776-1416-8
 Itta Shedletzky. Bearb. v. H. D. v. W., Christine Hehle, Ingolf Schwan: Theodor Fontane und Wilhelm Wolfsohn — eine interkulturelle Beziehung. Briefe, Dokumente, Reflexionen. Mohr Siebeck, Tübingen 2006 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 71). ISBN 3-16-148720-6
 Hanna Delf von Wolzogen, Hubertus Fischer (Hrsg.): Religion als Relikt? Christliche Traditionen im Werk Fontanes. Internationales Symposium veranstaltet vom Theodor-Fontane-Archiv und der Theodor Fontane Gesellschaft e.V. zum 70-jährigen Bestehen des Theodor-Fontane-Archivs Potsdam, 21. bis 25. September 2005. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006 (Fontaneana, Bd. 5). ISBN 3-8260-3545-3
 Wolfgang Rasch, Christine Hehle (Hrsg.): «Erschrecken Sie nicht, ich bin es selbst». Erinnerungen an Theodor Fontane. Aufbau-Verlag, Berlin 2003. ISBN 3-351-02962-4
 Hanna Delf von Wolzogen (Hrsg.): «Geschichte und Geschichten aus der Mark Brandenburg». Fontanes «Wanderungen durch die Mark Brandenburg» im Kontext der europäischen Reiseliteratur. Internationales Symposium des Theodor-Fontane-Archivs in Zusammenarbeit mit der Theodor Fontane Gesellschaft Sept. 2002 in Potsdam. Königshausen & Neumann, Würzburg 2003. ISBN 3-8260-2634-9
 Konrad Ehlich (Hrsg.): Fontane und die Fremde, Fontane und Europa. Königshausen & Neumann, Würzburg 2002. ISBN 3-8260-1830-3
 Fontane-Handbuch. Hg. v. Christian Grawe / Helmuth Nürnberger. Stuttgart: Kröner, 2000. ISBN 3-520-83201-1
 Roland Berbig (Hrsg.): Theodor Fontane im literarischen Leben. Zeitungen und Zeitschriften, Verlage und Vereine. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2000 (Schriften der Theodor Fontane Gesellschaft 3). ISBN 3-11-016293-8
 Christian Grawe: Fontane-Chronik. Stuttgart 2000. ISBN 3-15-009721-5
 Hanna Delf von Wolzogen in Zusammenarb. m. Helmuth Nürnberger (Hrsg.): Theodor Fontane. Am Ende des Jahrhunderts. Internat. Symposium des Th.-F.-Archivs zum 100. Todestag Th. F.s 13.–17. Sept. 1998 in Potsdam. Bd. I: Der Preuße. Die Juden. Das Nationale; Bd. II: Sprache. Ich. Roman. Frau; Bd. III: Geschichte. Vergessen. Großstadt. Moderne. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000. ISBN 3-8260-1795-1, ISBN 3-8260-1796-X, ISBN 3-8260-1797-8
 Roland Berbig (Hrsg.): Theodorus victor: Theodor Fontane, der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts am Ende des 20. Jahrhunderts. Eine Sammlung von Beiträgen. Peter Lang, Frankfurt am Main usw. 1999. ISBN 3-631-35227-1
 Dominik Bartmann: Fontane und sein Jahrhundert: Katalog zur Ausstellung vom 11. September 1998 bis 17. Januar 1999 im Märkischen Museum, Stiftung Stadtmuseum Berlin. Henschel, Berlin 1998. ISBN 3-89487-309-4
 Claude Keisch, Peter-Klaus Schuster, Moritz Wullen (Hrsg.): Fontane und die bildende Kunst: Katalog zur Ausstellung vom 4. September bis 29. November 1998 in den Staatlichen Museen zu Berlin, Nationalgalerie am Kulturforum. Henschel, Berlin 1998. ISBN 3-89487-315-9
 Michael Fleischer: «Kommen Sie, Cohn.» Fontane und die Judenfrage. Selbstverlag des Autors, Berlin, 1998.
 Gordon A. Craig: Über Fontane. C. H. Beck, München 1997.
 Rudolf Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des Familienblattes: Fontane und die öffentlichkeitsgeschichtlichen Rahmenbedingungen des poetischen Realismus. Wilhelm Fink, München 1997. ISBN 3-7705-3237-6
 Helmuth Nürnberger: Fontanes Welt, Siedler Verlag, Berlin 1997. ISBN 978-3-88680-582-2. Neuauflage bei Pantheon 2007. ISBN 978-3-570-55036-6)
 Christian Grawe: Führer durch Fontanes Romane: Ein Lexikon der Personen, Schauplätze und Kunstwerke. Reclam, Stuttgart 1996 (vom Verfasser überarbeitete und ergänzte Ausgabe). ISBN 3-15-009439-9
 Charlotte Jolles: Theodor Fontane. 4. Auflage, Metzler, Stuttgart/Weimar 1993 (Sammlung Metzler 114). ISBN 3-476-14114-4
 Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Theodor Fontane. Edition Text + Kritik, München 1989 (Text + Kritik. Sonderband). ISBN 3-88377-318-2
 Gerhard Friedrich: Fontanes preußische Welt: Armee — Dynastie — Staat. E. S. Mittler & Sohn, Herford 1988. ISBN 3-8132-0289-5
 Charlotte Jolles: Fontane und die Politik. Ein Beitrag zur Wesensbestimmung Theodor Fontanes. 2. Auflage, Aufbau-Verlag, Berlin/Weimar 1988. ISBN 3-351-01266-7
 Theodor Fontane im literarischen Leben seiner Zeit. Beiträge zur Fontane-Konferenz vom 17. bis 20. Juni 1986 in Potsdam. Mit einem Vorw. v. Otfried Keiler. Berlin/DDR 1987 (Beiträge aus der Deutschen Staatsbibliothek 6).
 Hubert Ohl: Melusine als Mythos bei Theodor Fontane. In: Mythos und Mythologie in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Helmut Koopmann (Hg), Klostermann Frankfurt 1979, S. 289—303, ISBN 978-3-465-01317-4.
 Kenneth Attwood: Fontane und das Preußentum. Baltica Verlag 2000, ISBN 978-3-934097-08-7.
 Helmuth Nürnberger: Theodor Fontane in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1968 u. ö. ISBN 3-499-50145-7
 Hans-Heinrich Reuter: Fontane. 2 Bände, Verlag der Nation, Berlin 1968. ISBN 978-3-373-00492-9
 Hermann Fricke: Theodor Fontane: Chronik seines Lebens. Arani, Berlin 1960, ASIN: B003IO3JU8.

Відомі висловлювання Т.Фонтане

Галерея

Примітки

Посилання 
 

 Theodor Fontane Gesellschaft e.V.
 Theodor-Fontane-Archiv Potsdam
 Theodor Fontane-Arbeitsstelle, Universität Göttingen
 ub.fu-berlin.de Linksammlung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
 Leben und Werke von Theodor Fontane
 Теодор Фонтане: родоначальник німецького соціального роману

Німецькі письменники
Люди на марках
Почесні доктори